Agatha bezeichnet:

 eine Form des weiblichen Vornamens Agathe

 Agatha Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 Agatha, Originaltitel des britischen Filmdramas Das Geheimnis der Agatha Christie von Kathleen Tynan
 Operation Agatha, Polizei- und Militäraktion der britischen Mandatsregierung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agatha (Idaho), im Nez Perce County
 Agatha (Kalifornien), Siedlung im Merced County – nicht mehr existent
 Agatha (Ohio), im Jackson County – nicht mehr existent

Personen:
 Agatha von Catania (3. Jahrhundert), Märtyrerin und Heilige
 Ágatha Bednarczuk (* 1983), brasilianische Beachvolleyball- und ehemalige Volleyballspielerin
 Agatha Christie (1890–1976), englische Schriftstellerin von Kriminalromanen

 Dieter Agatha (* 1956), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Sabine Agatha (* 1964), Biologin

Sonstiges:
 Agatha Creek, Fließgewässer im Shoshone County, Idaho

Siehe auch:
 Hurrikan Agatha
 Sankt Agatha